Меню — перелік страв і напоїв, що подаються в кафе, ресторані або барі. У ресторані, меню являє собою презентацію пропонованих страв і напоїв.

 Меню — елемент інтерфейсу користувача, що дозволяє вибрати одну з декількох перерахованих опцій програми.